Drobė:

 AB Drobė, ein Unternehmen aus Kaunas in Litauen
 FK Drobė Kaunas, ein Fußballverein aus Kaunas in Litauen
 FK Drobė, ein Fußballverein aus Šilutė in Litauen